Morgan Jones peut désigner :
 Morgan Jones (1879-1951), un acteur américain du cinéma muet ;
 Morgan Jones, un personnage de la série télévisée The Walking Dead.